Por Bannes pode estar à procura de:
 Bannes (Lot)
 Bannes (Marne) - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Marne, na França;
 Bannes (Alto-Marne) - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Alto-Marne, na França;
 Bannes (Mayenne)

Desambiguação